Mutter-Kind-Haus steht für:

 eine Mutter/Vater-Kind-Einrichtung für Wohnung und Betreuung
 eine Mutter-Kind- oder Vater-Kind-Klinik, siehe Mutter-Kind-Kur

Siehe auch:
 Müttergenesungswerk